Jocurile Paralimpice de vară din 2012 s-au desfășurat în perioada 29 august–9 septembrie 2012 la Londra în Regatul Unit, după încheierea Jocurilor Olimpice de vară.

Jocuri

Participanți 
Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012 a avut cel mai mare număr de sportivi și națiuni participante. Un total de 4.302 de atleți din 164 de țări au fost prezenți la competiție. Comparativ cu jocurile paralimpice din 2008, numărul atleților a crescut cu 291 și a țărilor cu 18, care a fost de 4.011 și respectiv 146.

Următoarele Comitete Naționale Paralimpice au trimis delegații pentru a concura:

Calendar
Douăzeci de sporturi au fost incluși în programul Jocurilor Paralimpice. Calendarul oficial fost publicat pe 25 august 2011.

Clasament pe medalii

Mai jos sunt listați primele zece țări (+ România) care au participat la Jocurile Paralimpice de vară din 2012.

Referințe

Legături externe
 Site-ul oficial  Jocurilor Olimpice de vară din 2012

Jocurile Paralimpice de vară din 2012